Yakubu – prenome maschile

Persone 
 Abubakari Yakubu – calciatore ghanese
 Issah Yakubu – calciatore ghanese
 Issahaku Yakubu – calciatore ghanese
 Najeeb Yakubu – calciatore ghanese
Yakubu Aiyegbeni - calciatore nigeriano noto semplicemente come Yakubu.